Бранкато, Джон — американский сценарист.
 Бранкато, Лилло (род. 1976) — американский актёр.